Хайме I ():
 Хайме I (1208—1276) — король Арагона (с 1213 года), Майорки (с 1231 года) и Валенсии (с 1238 года)
 Хайме I (1320—1347) — граф Урхеля (с 1336 года), праправнук предыдущего
 Хайме I (1267—1327) — король Сицилии, граф Барселоны, Жероны, Осоны и Бесалу, король Арагона и Валенсии, король Сардинии.
 Хайме I — линкор типа «Эспанья» флота Испании, последний из трёх кораблей этого типа.